Last Train Home (engl. etwa „letzter Zug nach Hause“) bezeichnet:

 Last Train Home (1990), kanadischer Fernsehfilm von Randy Bradshaw
 Last Train Home (2009), Dokumentarfilm über chinesische Wanderarbeiter von Lixin Fan
 einen Titel der Pat Metheny Group von 1987
 eine Single der Rockband Lostprophets von 2004
 ein Lied und eine EP des Sängers Ryan Star von 2009, verwendet im Film „P.S.-Ich liebe Dich“